Кастель-Пладжа-де-Аро ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Эмпорда. Занимает площадь 21,74 км². Население — 10 445 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 35 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Sitio web oficial del Ayuntamiento
 Información de la Generalidad de Cataluña
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña
 [www.ahoi.es/  Puertos deportivo (es., fr., de.)]

Муниципалитеты Жироны